De Boer é um sobrenome holandês e pode referir-se a:

Pessoas
Alfredo de Boer, remador brasileiro
Erik-Jan de Boer,especialista em efeitos visuais holandês
Frank de Boer, treinador e ex-futebolista holandês
Jan Hendrik de Boer, físico e químico holandês
Nicole de Boer, atriz canadense
Piet de Boer, futebolista holandês
Reint de Boer, engenheiro alemão
Ronald de Boer, ex-futebolista holandês
Roelf de Boer, político holandês
Yvo de Boer, diplomata holandês

Outros
Processo Van Arkel-de Boer, um processo químico

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua neerlandesa